Byträsket kan syfta på ett antal insjöar

Finland 
 Byträsket (sjö i Finland, Nyland), 
 Byträsket (sjö i Finland, Österbotten)

Sverige

Uppland 
Byträsket, Uppland, sjö i Värmdö kommun,

Norrbotten 
Byträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 732334-184279), sjö i Kalix kommun,  (5,24 ha)
Byträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 732995-182519), sjö i Kalix kommun,  (11,1 ha)
Byträsket (Töre socken, Norrbotten, 732195-181322), sjö i Kalix kommun,  (77,9 ha)
Byträsket (Töre socken, Norrbotten, 734081-182052), sjö i Kalix kommun,  (49 ha)
Byträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn